Prva hrvatska vaterpolska liga za sezonu 1997./98. je bilo sedmo izdanje najvišeg ranga hrvatskog vaterpolo prvenstva. Sudjelovalo je jedanaest klubova, a prvakom je prvi put postala momčad Slobodna Dalmacija iz Splita.

Ljestvica i rezultati

Ligaški dio

Doigravanje

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1998/1999, Zagreb, 1999.

Poveznice 
 2. HVL 1998.
 3. HVL 1998.
 Hrvatski kup u vaterpolu 1997./98

1997-98